Ԋ ԋ (комі нє) - літера молодцовського алфавіту, яка раніше використовувалася тільки в мові комі.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Komi_Nje